Il tabellone singolare del Challenger of Boca Raton 2000, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2000, è stato vinto da Lindsay Lee-Waters. In finale ha sconfitto Olga Vymetálková (tds n. 6) con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Milagros Sequera (secondo turno)
  Jacqueline Trail (quarti di finale)
  Karin Miller (secondo turno)
  Nikola Hübnerová (primo turno)

  Karolina Jagieniak (primo turno)
  Olga Vymetálková (finale)
  Carine Bornu (semifinali)
  Jessica Fernandez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Challenger of Boca Raton 2000